Galdakao puede hacer referencia a:

 Galdácano, localidad del País Vasco, España.
 Galdakao, cráter del planeta Marte.